Хуалянь:

 Хуалянь — город на Тайване, столица одноименного уезда Хуалянь.
 Хуалянь — один из уездов Китайской Республики. 
 Хуалянь — аэропорт одноимённого города Хуалянь, столицы уезда Хуалянь, Китайская Республика.
 Хуалянь — мужское амплуа в китайской опере.